Los ceratopsios (Ceratopsia) son un infraorden de dinosaurios ornitisquios marginocéfalos, que vivieron desde el Jurásico superior hasta el Cretácico superior (hace aproximadamente 160 y 65 millones de años, desde el Oxfordiense hasta el Maastrichtiense), en lo que hoy es Norteamérica y Asia.

Descripción 

Los primeros ceratopsianos, como el chaoyangsaurio, vivieron entre mediados y finales del período Jurásico, siendo animales relativamente pequeños, bípedos y una mandíbula que presentaba un pico superficialmente similar al de los loros. Progresivamente, estas formas primitivas dieron origen a ceratopsianos cuadrúpedos de gran tamaño, como el torosaurio o los tricerátopos, los cuales exhibían estructuras óseas en forma de gola y protuberancias óseas. Los ceratopsianos presentaban una eficaz batería de dientes que los ayudaba a desmenuzar y triturar las plantas de las que se alimentaban.

Historia 

El infraorden Ceratopsia fue creado por Othniel Marsh en 1890, con el fin de incluir a dinosaurios que compartían características tales como la presencia de cuernos, un hueso rostral, vértebras del cuello fusionadas y dientes con dos raíces. Marsh consideró al grupo lo suficientemente distintivo como para separarlo en su propio suborden dentro de los ornitisquios.

Sistemática 

Ceratopsia se define como el clado más inclusivo que incluye al Triceratops horridus (Marsh 1889), pero no al Pachycephalosaurus wyomingensis (Gilmore 1931), al Heterodontosaurus tucki (Crompton y Charig 1962), al Hypsilophodon foxii (Huxley 1869) y al Ankylosaurus magniventris (Brown 1908).

Taxonomía 

 Infraorden Ceratopsia
 Familia Psittacosauridae
 Psittacosaurus 
 Clado Neoceratopsia 
 Yamaceratops 
 Auroraceratops
 Familia Archaeoceratopsidae
 Archaeoceratops 
 Liaoceratops 
 Clado Coronosauria
 Familia Leptoceratopsidae
 Bainoceratops 
 Cerasinops 
 Leptoceratops 
 Montanoceratops 
 Prenoceratops 
 Udanoceratops 
 Familia Protoceratopsidae
 Graciliceratops 
 Protoceratops
 Serendipaceratops 
 Familia Bagaceratopsidae
 Bagaceratops 
 Breviceratops
 Gobiceratops
 Lamaceratops 
 Magnirostris
 Platyceratops
 Familia Chaoyangsauridae
 Chaoyangsaurus
 Yinlong
 Hualianceratops
 Xuanhuaceratops
 Superfamilia Ceratopsoidea
 Zuniceratops 
 Familia Ceratopsidae

Filogenia 

Cladograma de You y Dodson.

Cladograma de Xu et al.

Paleobiología

Biogeografía

Los Ceratópsidos parecen haberse originado en Asia, ya que allí se encuentran todos los miembros más antiguos. Los restos fragmentarios, incluidos los dientes, que parecen ser neoceratopsianos, se encuentran en América del Norte desde el Albiense (112 a 100 millones de años), lo que indica que el grupo se dispersó a través de lo que actualmente es el estrecho de Bering a mediados del período Cretácico .. Casi todos los leptoceratópsidos son norteamericanos, aparte de Udanoceratops, el cual puede representar un evento de dispersión separado de regreso a Asia. Los ceratópsidos y sus antepasados inmediatos, tales como Zuniceratops, eran desconocidos fuera de Norteamérica occidental, y se consideran endémicos a ese continente. La visión tradicional de que los ceratopsoides se originaron en América del Norte fue cuestionada por el descubrimiento en 2009 de mejores especímenes de Turanoceratops, que lo confirmó como un ceratópsido. Se desconoce si esto indica que los ceratopsidos se originaron en Asia, o si los Turanoceratops emigraron de América del Norte.

Variaciones individuales
A diferencia de casi todos los otros grupos de dinosaurios, los cráneos son los elementos más comúnmente preservados de los esqueletos de ceratópsidos y muchas especies solo se conocen a partir de cráneos. Hay una gran variación entre los cráneos de individuos de diferentes especies e incluso dentro de las propias especies. Se conocen series completas de crecimiento, desde embriones hasta adultos para Psittacosaurus y Protoceratops, permitiendo el estudio de la variación ontogénica en estas especies.. Por otro lado se ha observado un dimorfismo sexual significativo en Protoceratops y otras especies.

Rol ecológico
Psittacosaurus y Protoceratops son los dinosaurios más comunes en los diferentes sedimentos de Mongolia donde se encuentran. Triceratops Los fósiles de Triceratops son de lejos los restos de dinosaurios más comunes encontrados en las últimas rocas cretáceas en el oeste de los Estados Unidos, lo que representa hasta 5/6 de la gran fauna de dinosaurios en algunas áreas. Estos hechos indican que algunos ceratopsianos eran los herbívoros dominantes en sus ambientes.

Algunas especies de ceratópsidos, especialmente Centrosaurus y sus parientes, parecen haber sido gregarios, viviendo en manadas. Esto es sugerido por lechos de huesos en los que encuentran los restos de numerosos individuos de diferentes edades. Al igual que los rebaños migratorios modernos, habrían tenido un efecto significativo en su medio ambiente, además de ser una fuente importante de alimento para los depredadores.

Aunque los ceratópsidos generalmente se consideran herbívoros, algunos paleontólogos, como Darren Naish y Mark Witton, han especulado en línea que al menos algunos ceratópsidos pueden haber sido omnívoros oportunistas.

Postura y locomoción
La mayoría de las restauraciones de ceratópsidos les muestran con los miembros posteriores erectos, pero con unos miembros anteriores semi-erectos, lo que sugiere que no presentaban una locomoción de movimientos rápidos. Pero Paul y Christiansen (2000) argumentaron que al menos los ceratopsidos posteriores poseían unos hombros derechos y las especies más grandes pueden haber sido tan rápidas como los rinocerontes, que pueden correr hasta 56 km por hora.

Ciclos de actividad diaria
Un estilo de vida nocturno ha sido sugerido para el primitivo ceratópsido Protoceratops. Sin embargo, las comparaciones entre los anillos escleróticos de Protoceratops y Psittacosaurus y de las aves y reptiles modernos indican que pueden haber sido activo durante todo el día, a lo largo de cortos intervalos de tiempo.

Paleopatología

Las fracturas óseas relacionadas con la actividad se han documentado en ceratópsidos. También se ha documentado periostitis en el omóplato de un ceratopsian.

Referencias

Enlaces externos 

 Ficha y estado en TaxonSearch.org.
 Ceratopsia en Palæos
 Ceratopsia en The Thescelsosaurus